Німе́цький імпера́тор () — у 1871 — 1918 роках титул монархів Німецької імперії. Використовувався представниками німецької династії Гогенцоллернів, починаючи зі сходження на трон Вільгельма I 18 січня 1871 року, і закінчуючи зреченням Вільгельма II 9 листопада 1918 року в останні дні Першої світової війни. Імператором міг стати тільки прусський король. Спрощена назва — кайзер.

Імператори

Титули

Вільгельм І

Фрідріх ІІІ

Вільгельм ІІ 
Його Імператорська і Королівська Величність Вільгельм II, з ласки Божої, німецький імператор і прусський король, маркграф Бранденбургу, бургграф Нюрнбергу, граф Гогенцоллерн, князь Сілезії і граф Глац, Великий князь Нижнього Рейну і Познані, князь Саксонії, Ангрії, Вестфалії, Померанії та Луненбурга, князь Шлезвіга, Гольштейну і Кроссену, князь Магдебурзький, Бременський, Гельдернський і Юліхський, Клівський і Бергзький, князь Вендів і Кашубів, Лауенбурга і Мекленбурга, ландграф Гессена і Тюрингії, маркграф Верхньої та Нижньої Лужиці, принц Оранський, князь Ругена, Східної Фризії, Падерборна і Пірмонта, принц Гальберштадту, Мюнстеру, Міндену, Оснабрюку, Гільдесгайму, Верденк, Камміна, Фульди, Нассау і Мерсу, князівський граф Геннеберга, граф Марки, Равенсберга, Гогенштейна, Текленбурга і Лінгена, граф Мансфельду, Зігмарінгену і Ферінгену, господар Франкфурта.

Герб

Примітки

Джерела 
 Huber, Ernst Rudolf. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1988. 
 Hull, Isabel V. The Entourage of Kaiser Wilhelm II, 1888–1918. 2004. 
 Horne, Charles F. Source Records of the Great War, Kessinger Publishing, 2009. ISBN 1104855534

Посилання 
 Дім Гогенцоллернів

Імператори
Титули
Німецька імперія